«Tourism» — четвертий студійний альбом шведського гурту «Roxette». Випущений 1992 року.

Списки композицій 
CD

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Roxette
Англомовні музичні альбоми